2001 peut faire référence à :
 2001, une année du calendrier grégorien,
 2001, un album de Dr. Dre (1999),
 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick (1968),
 2001 : L'Odyssée de l'espace, un roman de Arthur C. Clarke (1968), écrit en parallèle avec le film.
 2001, un album de Tokio Hotel sorti en (2022),

Homonymie de nombre